Branchidai (griechisch , latinisiert Branchidae) ist in der antiken Geographie:

 Ort des Heiligtums des Apollon in Didyma
 Branchidai (Sogdiana), Stadt in Sogdiana